Isidor de Carax (en llatí Isidorus, en grec antic ) fou un escriptor de geografia grec que va viure en temps dels primers emperadors, segurament al  després del regnat de Tiberi, ja que menciona un fet que va passar en el seu regnat. No obstant Llucià de Samosata l'esmenta d'una manera que sembla indicar que vivia en temps de Ptolemeu I Soter (vers 300 aC), però això sembla difícil, ja que llavors no existia encara l'Imperi Part que descriu. És més probable que visqués al segle I aC.

Va escriure , esmentada per Ateneu. , potser part de l'anterior fou impresa el 1600 en la col·lecció d'obres de geògrafs menors; aquesta obra incloïa una descripció de Pàrtia i probablement d'altres llocs, cosa que es dedueix de les citacions que fa Plini el Vell de l'obra d'Isidor.

Referències 

Geògrafs de l'antiga Grècia